Haploskupina L4 je haploskupina lidské mitochondriální DNA.

Haploskupina L4 patří mezi malé africké haploskupiny.

Odkazy

Reference

Související články 
 Haploskupiny lidské mitochondriální DNA
 Genealogický test DNA

Externí odkazy 
 

L4